Paiporta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paiporta (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Paiporta (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar